Јуниверсити има више значења:
 Јуниверсити (округ Оринџ, Флорида)
 Јуниверсити (округ Хилсборо, Флорида)